Lex Immers, een Nederlands profvoetballer.
 Tim Immers, een Nederlandse acteur , presentator en zanger.
 Ted Immers, een Nederlands voetbaltrainer.
 Immers, een signaalwoord dat een bepaalde voorkennis verondersteld.